Glacis o raiguer, pendent suau format per la lixiviació i posterior deposició de les partícules fines d'un con de dejecció o d'un vessant
 Glacis (enginyeria militar)
 Glacis (Seychelles), districte administratiu de les illes Seychelles